Пироговская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Украина 
 Пироговская улица — улица в Одессе
 Пироговская улица — улица в Ялте
 Пироговская улица — название улицы Пирогова в Киеве (до 1970-х годов).

См. также 
 Большая Пироговская улица.
 Малая Пироговская улица.
 Пироговская набережная.
 Улица Пирогова.